Comana kan syfta på följande:

 Comana (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Rumänien 

 Comăna, kommun i Rumänien, 

Robotskapade Rumänienförgreningar